Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer została rozegrana w dniach 14-15 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodkach narciarskich Hafjell (slalom) i Kvitfjell (zjazd). Całe podium w tej konkurencji zajęli reprezentanci Norwegii: mistrzem olimpijskim został Lasse Kjus, srebro wywalczył Kjetil André Aamodt, a brąz zdobył Harald Christian Strand Nilsen.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994